Дамар — місто в Ємені.
 Дамар — мухафаза Ємену.